Вертеп — стара назва печери, метафора у міфах різних народів;
 Вертеп — сховища або місце гульбища злочинців, розпусників.
 Вертепник — манівець з вибоїнами, дорога тяжка до перебуття, спадиста, крута; печера, пристановище, кубло.
 Вертепа — провалля, яр, ущелина.

Мистецтво 

 Вертеп — старовинний пересувний ляльковий театр.
 Вертеп — вертепна драма.
 Вертеп живий — вертепне дійство, де ролі виконують люди.
 Вертеп — український музичний гурт.
 Вертеп — українське культурно-просвітницьке товариство у Тернополі.

Населені пункти 

 Вертеп — село в Закарпатті.

Інші значення 

 Вертеп — лірична повість у новелах Аркадія Любченка.

Примітки